Techen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Techen (1859–1936), deutscher Historiker
 Hans-Werner Techen (1902–1953), deutscher lutherischer Geistlicher und NS-Funktionär